Arlsdorf ist der Name folgender Orte:

 Arlsdorf (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft in der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Arlsdorf (Gemeinde Moosburg), Ortschaft in der Marktgemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Arlsdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft in der Stadtgemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten